Porhoët peut désigner :
 Porhoët, un des pays traditionnels de Bretagne ;
 la vicomté, puis le comté de Porhoët, fief du comté de Rennes sur ce territoire ;
 La Trinité-Porhoët, une commune du Morbihan ;
 la communauté de communes du Porhoët, une ancienne intercommunalité du Morbihan.